Goulburn (plaats), een Australische plaats
 Goulburn (rivier in New South Wales), een Australische rivier
 Goulburn (rivier in Victoria), idem